Le nom Thomas Gargrave désigne :
 Sir Thomas Gargrave (?-1428), chevalier anglais de la guerre de Cent Ans ;
 Sir Thomas Gargrave (1495-1579), homme politique anglais.